Конституция Эфиопии:
 Конституция Эфиопии 1931 года.
 Конституция Эфиопии 1955 года.
 Конституция Эфиопии (1987).
 Конституция Эфиопии 1995 года.